Ligusticum likiangense är en flockblommig växtart som först beskrevs av H.Wolff, och fick sitt nu gällande namn av F.T.Pu. Ligusticum likiangense ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
likiangense